Штат Мексики Чиуауа является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 67 муниципалитетов.

Примечания

См. также 
 Города Чиуауа
 Чиуауа

Муниципалитеты Чиуауа
Списки:Мексика